Bosznia-Hercegovina
Ričice falu Travnik községben, a Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
Ričice falu Lovinac községben, Lika-Zengg megyében 
Ričice falu Proložac községben, Split-Dalmácia megyében
Ričice tó a dalmáciai Zagorán